Стадемайр () — английская фамилия. Известные носители:
 Стадемайр, Амаре (род. 1982) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс».
 Стадемайр, Дэймон (род. 1973) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.